Мухинская:

 Мухинская — деревня в Вологодской области.
 Мухинская — деревня в Удмуртии.
 Мухинская — станция Забайкальской железной дороги, Амурская область.